A német nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt a Sachsenringen rendezték július 18-án.

A MotoGP végeredménye

Az első versenyen egy tömegbaleset miatt, amelyben Randy de Puniet, Álvaro Bautista és Aleix Espargaró voltak érintettek, újra kellett indítani a futamot. A második verseny 21 körös lett.

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források

N
M